Јоланда од Арагона (Сарагоса, 8. јун 1236 - Roncesvalles, 1301) била је супруга Алфонса X. Била је кћерка Ђаумеа I од Арагона и Јоланде од Угарске.

Породично стабло 

Рођени 1236.
Умрли 1301.